Palermo Open 2022, właśc. 33rd Palermo Ladies Open – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2022 z cyklu Palermo Open rozgrywany w dniach 18–24 lipca 2022 roku w Palermo na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 203 024 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 we Włoszech